Рогівська сільська рада — Луганська область, Новопсковський район
 Рогівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Рогівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район